Santo Antão peut désigner :
au Brésil :
Vitória de Santo Antão, municipalité située dans l'État du Pernambouc ;
 Santo Antão, quartier de la ville de Santa Maria situé dans le district de Santo Antão.
au Cap-Vert :
Santo Antão, île de l'archipel du Cap-Vert ;
au Portugal :
Santo Antão, paroisse civile de la municipalité de Calheta (Açores), située sur l'île de São Jorge dans la région autonome des Açores ;
Santo Antão, paroisse civile de la municipalité d'Évora, située dans le district d'Évora et la région de l'Alentejo ;
Santo Antão do Tojal, paroisse civile de la municipalité de Loures, située dans le district et la région de Lisbonne.